Tanner Fritz (né le  à Grande Prairie dans la province d'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2007-2008||Storm de Grande Prairie||LHJA||28||4||4||8||14||12||0||1||1||4
|-
|2008-2009||Storm de Grande Prairie||LHJA||57||19||24||43||30||19||4||8||12||4
|- 
|2009-2010||Storm de Grande Prairie||LHJA||54||27||27||54||62||9||1||5||6||2
|-
|2010-2011||Storm de Grande Prairie||LHJA||60||31||43||74||29||5||3||3||6||4
|-
|2011-2012||Buckeyes d'Ohio State||CCHA||34||6||8||14||21||-||-||-||-||-
|-
|2012-2013||Buckeyes d'Ohio State||CCHA||40||11||26||37||12||-||-||-||-||-
|-
|2013-2014||Buckeyes d'Ohio State||Big-10||32||8||24||32||8||-||-||-||-||-
|-
|2014-2015||Buckeyes d'Ohio State||Big-10||36||11||16||27||6||-||-||-||-||-
|-
|2015-2016||Mavericks du Missouri||ECHL||43||10||23||33||10||-||-||-||-||-
|-
|2015-2016||Sound Tigers de Bridgeport||LAH||19||2||10||12||0||3||0||2||2||0
|-
|2016-2017||Sound Tigers de Bridgeport||LAH||63||19||23||42||30||-||-||-||-||-
|-
|2017-2018||Sound Tigers de Bridgeport||LAH||35||10||28||38||26||-||-||-||-||-
|-
|2017-2018||Islanders de New York||LNH||34||3||4||7||8||-||-||-||-||-
|-
|2018-2019 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH ||57 ||12 ||25 ||37 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH || 4 ||0 ||0 ||0 ||7 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH || 20 ||3 ||3 ||6 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 ||  Wolf Pack de Hartford || LAH ||  || 

|34 ||3||4||7||8||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en août 1991
Naissance à Grande Prairie
Joueur canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Buckeyes d'Ohio State
Joueur des Mavericks du Missouri
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur des Islanders de New York
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur du Wolf Pack de Hartford